Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Loic Courteau e Horst Skoff che hanno battuto in finale Gustavo Luza e Gustavo Tiberti 3–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Gustavo Luza /  Gustavo Tiberti (finale)
 Charles Bud Cox /  Mark Dickson (primo turno)

 Ricardo Acuña /  Carlos Kirmayr (primo turno)
 Givaldo Barbosa /  Ivan Kley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1986